de afkorting voor een verouderde benaming voor een ongetrouwde vrouw, zie juffrouw 
 een vrouwelijke onderwijzer op een basisschool
 Juf (Zwitserland), een dorp in de Zwitserse gemeente Avers in het kanton Graubünden